Vorniceni ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Vorniceni (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani

 in der Republik Moldau:
 Vorniceni (Strășeni), Gemeinde im Rajon Strășeni